Chimurenga (Shona) is een motto en woord in de taal Shona dat vrijheidsstrijd betekent
Chimurenga (muziekstijl), een Zimbabwaanse muziekstijl van rebellenmuziek
Chimurenga (tijdschrift), een Zuid-Afrikaans tijdschrift dat ook in Kenia en Nigeria wordt uitgegeven